Махира Хан (, , род. 21 декабря, 1984, Карачи, Пакистан) — пакистанская актриса.

Биография 
Махира родилась 21 декабря 1984 года в городе Карачи в урду-язычной пуштунской семье. Её отец Хафиз родился в Дели во времена Британской Индии и иммигрировал в Пакистан после раздела страны. Её младший брат Хассан — журналист по профессии.

Махира посещала Foundation Public School в Карачи, где она получила сертификат о среднем образовании в шестнадцать лет. В возрасте 17 лет она переехала в Калифорнию для получения высшего образования, где посещала колледж Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Затем она поступила в Университет Южной Калифорнии для получения степени бакалавра. Однако она не окончила учебу и вернулась в Пакистан в 2008 году. Во время учебы в Соединенных Штатах она работала кассиром в магазине Rite Aid в Лос-Анджелесе и привыкла вытирать полы, чистить туалеты, работать за кассой и закрывать магазин

Махира начала карьеру в качестве виджея на MTV Пакистан и вела программу «Most Wanted», которая выходила в эфир три раза в неделю. Затем в 2008 году она вела программу «Weekends with Mahira» на Aag TV, где она показывала видеоклипы, общалась с звёздными гостями и принимала звонки от телезрителей.

В 2011 году Махира дебютировала в фильме «Bol». Её героиня Айеша, девушка из консервативной семьи среднего класса, живущая в старой части Лахора, которая разделяет взаимную страсть к музыке с любовью к Мустафе; которого сыграл . Фильм получил коммерческий успех и положительную оценку критиков и стал одним из самых кассовых фильмов за всю историю пакистанского кинематографа. В том же году Махира дебютировала на телевидении в теледраме «Neeyat».

С 2013 по 2014 год она вела программу «The Lighter Side of Life» на телеканале TUC, где она давала интервью звёздам местной величины.

В начале 2017 года Махира дебютировала в Болливуде в фильме «Богатей» с Шахрухом Ханом в главной роли. Незадолго до релиза фильма, «Индийская ассоциация производителей кинофильмов» (IMPPA) и «Гильдия продюсеров фильмов Индии», приняла решение наложить запрет на киноленты с участием актёров, актрис и технического персонала из Пакистана из-за напряженности, созданной после террористического акта в 2016 году в городе Ури, до тех пор, пока ситуация не станет нормальной. Были слухи, что сцены с участием Махиры будут удалены из фильма или она будет заменена какой-либо другой актрисой, но потом решили оставить. Шахрух Хан заявил, что ей не разрешат рекламировать фильм в Индии, но ей удалось пообщаться с публикой во время рекламной кампании фильма только через Skype. Несмотря на скандалы, фильм вышел в прокат в январе и имел коммерческий успех. Но на родине Махиры фильм запретили.

В том же году она начала карьеру певицы. Вдобавок вскоре её можно будет увидеть в фильме Verna Шоаиба Мансура. Также она снимается в фильме Maula Jatt 2 вместе с Фавадом Хан.

Личная жизнь 
В 2006 году в Лос- Анджелесе Махира познакомилась с Али Аскари. В 2007 году она вышла замуж за него по исламским традициям, несмотря на запрет её отца. В 2009 году родила сына, а в 2015 году супруги развелись.

Фильмография

Примечания 

Виджеи